Андрій Олегович Кавун (*9 грудня 1969, Львів, УРСР) — кінорежисер, сценарист. 

Народився в родині режисера Олега Кавуна. У 1999 році закінчив режисерський факультет ВДІК (, майстерня В. Хотиненка).

Відомий по історичній драмі «Кандагар» (2010), іронічному бойовику «Полювання на піранью» (2006), телесеріалу «Шерлок Холмс» (2013).

2014 року, після подій Революції гідності повернувся до України.

Фільмографія

Посилання 
 
 Фільмографія на kino-teatr.ru 
 Особиста сторінка Andrey Kavun

Російські кінорежисери
Українські кінорежисери
Уродженці Львова
Російські сценаристи
Українці Росії
Випускники ВДІК